Безымянная — река в России, протекает в Томской области. Устье реки находится в 199 км по левому берегу реки Назинская. Длина реки составляет 11 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от впадения реки Васюган до впадения реки Вах, речной подбассейн реки — Васюган. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Назинской
Реки Александровского района Томской области